Digital Control, engl. für digitale Steuerung/Regelung, bezeichnet in der Elektrotechnik die Verwendung von digitalen Halbleiterbausteinen, wie Mikrocontroller, oder Logikgatter zum Steuern und Regeln von Prozessen, Anlagen und Schaltungen.

Die Bezeichnung Digital Control wird in folgenden Zusammenhang verwendet:
 Direct Digital Control 
 Digital Power
 Digital Command Control